Thouarsais ist der Name folgender französischer Orte:

 Thouarsais-Bouildroux, Gemeinde im Département Vendée
 Coulonges-Thouarsais, Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Luché-Thouarsais, Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Availles-Thouarsais, Gemeinde im Département Deux-Sèvres
 Mauzé-Thouarsais, Commune déléguée in der Gemeinde Thouars im Département Deux-Sèvres

Siehe auch:
 Vins du Thouarsais